Frankenthal kan syfta på:

Geografi
 Frankenthal (Pfalz) – en distriktfri stad i Rheinland-Pfalz
 Landkreis Frankenthal – före detta distrikt i Rheinland-Pfalz
 Frankenthal (Sachsen) – en ort och Gemeinde i Sachsen, Tyskland

Personer
 Hans Frankenthal (1926–1999), tysk jude och aktivist mot tvångsarbete
 Käte Frankenthal (1889–1976), tysk läkare och politiker

Se även
 Helen Frankenthaler